Black Mask, un magazine populaire américain créé en 1920.
 Black Mask, film hong-kongais de Daniel Lee (1996).
 Black Mask, est un personnage de DC Comics et un ennemi de Batman.
 Black Mask, une ancienne organisation anarchiste américaine